Барсийоннет:

 Барсийоннет — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Барсийоннет — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.